Als Landesrat bezeichnet man

 das Mitglied einer österreichischen Landesregierung, siehe Landesrat (Österreich)
 ein Mitglied der Landesregierung der Autonomen Provinz Bozen, siehe Südtiroler Landesregierung 
 einen von der Landschaftsversammlung gewählten Wahlbeamten (Dezernenten) der beiden Landschaftsverbände in Nordrhein-Westfalen
 die Volksvertretung im Saargebiet (1922–1935), siehe Landesrat (Saargebiet)
 die landständische Volksvertretung im Fürstentum Lichtenberg, siehe Fürstentum Lichtenberg#Regierung, Verwaltung und Justizorganisation

 ein 1910 gebildetes Beratungsgremium in Deutsch-Südwestafrika, siehe Landesrat (Deutsch-Südwestafrika)
 einen Ehrentitel in Schleswig-Holstein, siehe Nichtakademischer Titel
 ein ernanntes Beratungsgremium 1945–1946 in Lippe, siehe Landesrat (Lippe)
 ein Mitglied bzw. die Volksvertretung selbst 1911–1979 in Grönland, siehe Grønlands Landsråd
 Landesrat (Polnisch-Preußen), leitendes Gremium in Preußen königlichen Anteils im Königreich Polen
 Landesrat (Ostpreußen), Beamter in der Landesverwaltung Ostpreußens

Siehe auch:
 Landrat